Kuner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kuner (1819–1906),  deutschamerikanischer Gold- und Silberschmied, Graveur
 Benedikt Kuner (1889–1945), deutscher Politiker
 Eugen Hermann Kuner (1932–2020), deutscher Chirurg, Lehrstuhlinhaber für Unfallchirurgie in Tübingen
 Jacobus Kuner (1668–1744), Präfekt-Obervogt in Schönwald
 Otto Kuner (1879–1953), deutscher Jurist und Politiker (BCSV, CDU)
 Rohini Kuner (* 1970), indisch-deutsche Pharmakologin 

Siehe auch:
 Kuhner